

Geografia

Austria 
 Wienerwald – niemiecka nazwa pasma górskiego Las Wiedeński
 Wienerwald – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling

Inne 
 Wienerwald – restauracja
 Wienerwald – rezerwat biosfery